Tödliches Geheimnis ist der Titel mehrerer Filme:

 Tödliches Geheimnis (1947), Originaltitel Mine Own Executioner
 Tödliches Geheimnis (1980), Originaltitel Caleb Williams
 Tödliches Geheimnis (2007), Originaltitel My Daughter’s Secret
 The Spiral – Tödliches Geheimnis (2007), Originaltitel The Spiral
 The Secret – Ein tödliches Geheimnis (2014), Originaltitel Free Fall

Siehe auch:
 Tödliche Geheimnisse